Avé-Lallemant ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Avé-Lallemant (1807–1876), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Bibliothekar
 Friedrich Christian Avé-Lallemant (1809–1892), auch Friedrich Christian Benedikt Avé-Lallemant; ein deutscher Kriminalist und Schriftsteller
 Hans Avé-Lallemant (1888–1945), deutscher Unternehmensleiter, Vorstandsvorsitzender der Feldmühle Papier- und Zellstoffwerke Aktiengesellschaft
 Julius Léopold Eduard Avé-Lallemant (1803–1867), deutscher Botaniker
 Robert Christian Avé-Lallemant (1812–1884), deutscher Arzt und Forschungsreisender
 Theodor Avé-Lallemant (1806–1890), deutscher Musikkritiker und Musikschriftsteller
 Wilhelmine Avé-Lallemant geb. Jauch (1809–1893)

Siehe auch:
 Lalemant
 Lallemand
 Lallemant
 Lallement